Bellugi ist der Familienname folgender Personen:

 Alba Gaïa Bellugi (* 1995), französische Schauspielerin
 David Bellugi (1954–2017), italoamerikanischer Dirigent, Blockflötist und Hochschullehrer
 Galatéa Bellugi (* 1997), französische Schauspielerin
 Mauro Bellugi (1950–2021), italienischer Fußballspieler
 Piero Bellugi (1924–2012), italienischer Dirigent
 Ursula Bellugi (1931–2022), US-amerikanische Neurobiologin

Siehe auch:
 Bellucci